Plusieurs comètes ont été découvertes par Gregory J. Leonard et portent en conséquence son nom :
 396P/Leonard
 C/2017 W2 (Leonard)
 P/2017 Y3 (Leonard)
 P/2018 L5 (Leonard)
 P/2018 VN2 (Leonard)
 C/2020 H4 (Leonard)
 C/2020 K3 (Leonard)
 P/2020 S6 (Leonard)
 C/2020 X4 (Leonard)
 C/2021 A1 (Leonard)
 C/2021 G1 (Leonard)
 P/2021 L2 (Leonard)
 C/2021 U4 (Leonard)
 C/2022 K1 (Leonard)